Luceafărul se poate referi la:

Cultură
 Luceafărul, poem de Mihai Eminescu
 Luceafărul, film de Emil Loteanu din 1987, bazat pe motivele poemului.
 Luceafărul, dramă de Barbu Ștefănescu Delavrancea.
 Luceafărul (revistă), revistă literară a Uniunii Scriitorilor.
 Luceafărul (operă), operă de Nicolae Bretan.
 Teatrul Republican „Luceafărul”, teatru dramatic din Chișinău.
 Luceafărul, publicație periodică literară din Republica Moldova din anii 1990.

Sport 
 ACF Luceafărul Lotus Băile Felix, fostă echipă de fotbal din Băile Felix
 Luceafărul București, fost club de fotbal din București
 CS Luceafărul Mihai Eminescu, un club de fotbal din comuna Mihai Eminescu, Botoșani
 CS Luceafărul Oradea, echipă de fotbal a orașului Oradea

Alte sensuri
 Luceafăr, pentru sensul astronomic
 Porni luceafărul…, festival-concurs național de poezie și interpretare critică a operei eminesciene